Yantang Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yantang (socken i Kina, Chongqing), 
 Yantang (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar